Nour Eddine Tilsaghani () est né à Marrakech en 1972, il est réalisateur et photographe marocain.

Biographie 
Nour Eddine Tilsaghani est né à Marrakech en 1972. Il est réalisateur et photographe. Ses premières photos ont été montrées au Premier Printemps de la Photographie en 1993 à l’Institut français de Marrakech.

Expositions 
Tilsaghani a commencé son exposition intitulée "Passage protégé" à Marrakech. Il a exposé à l’Institut du monde arabe dans le cadre de l’exposition « Le Maroc contemporain », ⁣ à (la mairie de Tour), dans le cadre d’un échange culturel entre la Fondation Dar Bellarj et (la mairie de Tour). Il a également réalisé des expositions photographiques individuelles, l’exposition la plus récente de Big Apple, ⁣ carnets d’un voyage à New York et « Clin d’œil ».

Films 
Il a réalisé un documentaire intitulé  (La religion comme thème esthétique) pour la société de médias Al Jazeera. Il a également travaillé en documentaire avec l’UNESCO en 2007 dans le cadre d’un projet intitulé « La traite des esclaves dans le monde arabo-musulman ».

Références

Lien externe 

Photographe marocain du XXe siècle
Photographe marocain du XXIe siècle
Réalisateur marocain
Naissance en 1972
Naissance à Marrakech
Pages avec des traductions non relues